El nombre Dmitri Polianski puede referirse a las siguientes personas:

Dmitri Polianski, boxeador ruso;
Dmitri Polianski, triatleta ruso.